Starogród peut désigner en Pologne :

 Starogród, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Starogród, village de la voïvodie de Mazovie